Cork bezeichnet:

 Cork, Großstadt im Süden der Republik Irland
 County Cork, Grafschaft im Süden der Republik Irland
 Flughafen Cork, internationaler Flughafen südlich der irischen Stadt Cork
 Cork City, Fußballverein aus der irischen Stadt Cork
 den ehemaligen Namen des Ortes Khokhamoya in Südafrika

Cork ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Cork (* 1974), britischer Komponist
 Bruce Cork (1916–1994), US-amerikanischer Physiker
 Jack Cork (* 1989), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kork (Begriffsklärung)
Mary Boyle, Countess of Cork and Orrery, auch genannt Lady Cork